Topònims:
 Coleraine (Derry), ciutat del comtat de Derry (Irlanda del Nord, Regne Unit)
 Coleraine (Minnesota), població de l'estat de Minnesota (EUA)
 Miscel·lània: Coleraine F.C., club de futbol nord-irlandès de la ciutat de Coleraine.